Сан Хуан Темаскатио има више значења:

 Сан Хуан Темаскатио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Темаскатио (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику